Лохер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1929) — американский художник-карикатурист.
 Лохер, Карл (1851—1915) — датский художник-реалист.
  (род. 1967) — швейцарский горнолыжник.